Esen – wódz Ojratów i chan Mongołów
 Esen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas